L'État américain de l'Alaska est divisé en  ().

Création et statut 
Si les boroughs organisés sont considérés comme des municipalités par la loi d'Alaska, ils correspondent davantage aux comtés dans les autres États.

Il n'est possible de créer des municipalités () en Alaska que depuis 1900. Ketchikan, créée cette année-là, est la plus ancienne municipalité de l'État.

La loi d'Alaska n'impose pas de population minimum pour créer une municipalité ; il est cependant nécessaire de prouver le besoin d'une telle création et les capacités financières de la nouvelle municipalité. Cela sera plus difficile lorsque le projet de municipalité se trouve au sein d'un borough, qui peut fournir de manière satisfaisante les services municipaux sans la création d'une nouvelle municipalité. En effet, la loi d'Alaska prône de « minimiser le nombre d'unités de gouvernement local ». Par ailleurs, une nouvelle municipalité ne pourra pas être créée si elle peut être annexée par une municipalité voisine existante.

Les municipalités peuvent être de trois types : les , les  (villes de ) et les  (villes de ). Les villes  et de , qui disposent de pouvoir plus étendus, doivent compter au moins  permanents. Les compétences d'une municipalité varient grandement selon que celle-ci se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur d'un borough. Par exemple, les villes situées hors borough ont l'obligation de créer des districts scolaires tandis que celles à l'intérieur d'un borough en ont l'interdiction. Les  peuvent également avoir un gouvernement unifié avec leur borough, lorsque leurs territoires sont identiques.

Liste

Notes et références 

Alaska
Municipalites